Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open Angers Arena Loire 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. Dezember 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Angers